Miejscowości w USA:
 Belleview – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Marion
 Belleview – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Belleview (ang. Belleview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner